Манаира ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Серра-ду-Тейшейра. Население составляет 9806 человек на 2006 год. Занимает площадь 352,566 км². Плотность населения — 27,8 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 21.492.578,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.125,45 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,549 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба